«Из мрака» (, , 1915 год) — художественный фильм Джорджа Мелфорда 1915 года, снятый во время обострения забастовок рабочих в США. Премьера фильма состоялась в США 9 сентября 1915 года, во Франции — 23 апреля 1920 года. Сценарий к фильму написал  по собственному роману «Откровение».

Сюжет 
Хелен Скотт получает в наследство от своего отца процветающий консервный завод, и оставляет все права на него за своим дядей. Во время плавания яхта Хелен сталкивается со шхуной. Капитан шхуны спасает её, но Хелен от удара потеряла память. Бездомная и нищая, она принимает предложение от Дженни, дочери капитана, работать на консервном заводе. Директор завода, Харви Брукс, начинает за ней ухаживать. Хелен же защищает Брукса от обвинений рабочих в мошенничестве. Рабочие устроили забастовку, связали Харви и подожгли офис, где он находился. Хелен спасает Харви, а он вытаскивает её из огня. Внезапно к Хелен возвращается память, и она рассказывает Харви, кем на самом деле является. Хелен обещает улучшить условия труда рабочих.

Художественные особенности 
 Фильм «разоблачил нечеловеческие условия труда на консервных заводах Запада».

В ролях 
 Шарлотта Уокер — Хелен Скотт
  — Харви Брукс
 Марджори Доу — Дженни Сэндс
 Хэл Клементс — Джон Скотт
 Том Форман — Том Джеймсон
  — миссис Сэндс

Примечания

См. также 
Человек с железным сердцем

Ссылки 
 

Фильмы США 1915 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Джорджа Мелфорда
Фильмы Paramount Pictures
Экранизации романов США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США